Световните игри са международни състезания по видове спорт, не влизащи в програмата на олимпийските игри. За пръв път са проведени в САЩ през 1981 г.

Организират се от специално създадена Международна асоциация за Световните игри под патронажа на Международния олимпийски комитет.

Видове спорт 
 Артистични спортове и танци
 Спортове с топка
 Спортове за самозащита
 Силови спортове
 Игрови спортове
 Индивидуални спортове

Общо класиране 

Спортни състезания